Världsmästerskapet i fotboll för klubblag 2019 var den sextonde säsongen av VM i fotboll för klubblag. Turneringen avgjordes i åtta matcher mellan de kontinentala mästarna i fotboll samt med mästaren från värdnationen. Turneringen spelades under perioden 11–21 december 2019, i Qatar. Sju lag från sex konfederationer deltog i turneringen. Asien hade två platser eftersom Qatar var värdnation.

Liverpool vann finalen med 1–0 i förlängningen över Flamengo, vilket gav dem deras första titel i klubblags-VM.

Kvalificerade lag

Matcher

Spelträd

Omgång 1

Omgång 2

Match om femteplats

Semifinaler

Bronsmatch

Final

Slutställning
Matcher som avgjorts under förlängning räknas som vinst respektive förlust, matcher som avgjorts med straffsparksläggning räknas som oavgjort.

Källor
Officiell webbplats

Noter

 
2019 i Qatar
Världsmästerskapet i fotboll för klubblag